Walter Rauh ist der Name folgender Personen:

* Walter Rauh (Mediziner), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer 
 Walter Rauh (Fußballspieler) (* 1939), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Walter Rau